Артериальный конус () — пульсирующая мускулистая часть сердца, из которой берёт начало артериальная система рыб (кроме костистых) и земноводных, лежащая непосредственно впереди от желудочка.

Он особенно развит и содержит несколько рядов клапанов у акул, ганоидов и двоякодышащих рыб, а у прочих рыб артериальный конус редуцируется и входит в состав стенки желудочка, причем удерживается лишь передний ряд клапанов. Артериальный конус различим в сердце амфибий в виде трубчатого, разделённого продольной перегородкой отдела, но он неразличим у амниот.

Примечания 

Сердечно-сосудистая система